Název Varta může označovat:

obecný význam
 zastarale stráž

zeměpisné názvy
 Varta (Jickovice) – část obce Jickovice v okrese Písek
 Hrad Varta – hrad u Velkého Března
 dřívější název obce Stráž nad Ohří (též Warta)
 Varta (Švihovská vrchovina) (432,4 m) – vrchol v Radyňské pahorkatině, severovýchodně od Žákavy v okrese Plzeň-jih
 Varta (Zaječov) – osada patřící k Zaječovu

jiné významy
 VARTA – značka baterií
 Varta Novator – ukrajinské lehké obrněné vozidlo

Podobné názvy 
 Warta – řeka v Polsku
 Warta (město) – město v Polsku

Externí odkazy